Плёсберг () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Тиршенройт.  Население составляет 3404 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 74,10 км². Официальный код  —  09 3 77 146.

Община подразделяется на 36 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии